Уо́ллингфорд Константи́н Ри́ггер (; 29 апреля 1885, Олбани, Джорджия, США — 2 апреля 1961, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский композитор, дирижёр, виолончелист и педагог.

Биография 
Родился в семье пианистки Иды Уоллингфорд и скрипача Константина Риггера. Начальное музыкальное образование получил у родителей. В 1905—1907 учился в Институте музыкальных исккусств (ныне Джульярдская школа) у Перси Гетшуса (композиция) и Альвина Шрёдера (виолончель), а с 1907 года — в Высшей школе музыки в Берлине у Макса Бруха и Э. Штильман-Келли (композиция), Роберта Хаусмана (виолончель). С 1910 года дирижировал симфоническим оркестром в Берлине; руководил театральными оркестрами во многих городах Германии. С 1917 года работал в США, преподавал классы виолончели и теоретических предметов в ВУЗах США: в Де-Мойне (1918—1922), Нью-Йорке (1924—1925), Итаке (1926—1928) и других городах. В 1956 году начинает преподавать в музыкальной школе при «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке. Среди его учеников: Роберт Эшли, Мортон Фельдман и другие. Был членом Международного общества современных композиторов. С 1920-х годов начинает экспериментировать в области сонорики, а под влиянием музыки Арнольда Шёнберга — с додекафонией. Вместе со Львом Терменом работал над созданием электроинструментов. Наряду с Генри Коуэллом, Чарлзом Айвсом, Карлом Рагглсом и Джоном Беккером входил в «Американскую пятёрку» авангардных композиторов.

Сочинения 
 кантата «Беспощадная красавица» для 4-х голосов, хора и камерного оркестра / La belle dame sans merci (1923)
 кантата «Угасающий свет» для голоса с оркестра / The dying light (1954)
 кантата «Сонет Шекспира» для баритона, хора и оркестра
 кантата «Истинность песни» / In certainty of song (1950)
 симфония № 1 (1934)
 симфония № 2 (1946)
 симфония № 3 (1947)
 симфония № 4 (1957)
 симфониетта (1959)
 «Праздничная увертюра» / Festival overture (1957)
 рапсодия (1926)
 рапсодия (1931)
 «Дихотомия» (1932)
 Танцевальные ритмы / Dance rhythms (1955)
 «Музыка для оркестра» (1956)
 «Пятерной джаз» / Quinарlе jazz (1959)
 «Американский полонез» (1922)
 «Музыка для оркестра» (1950)
 «Траурный марш» (1945)
 «Дихотомия» для камерного оркестра (1932)
 «Сонористический этюд» на звучание для 10 скрипок / Study in sonority (1927)
 танцевальная сцена для фортепиано, барабанов и виолончели «Кандид» / Candide (1937)
 танцевальная сцена для фортепиано, барабанов и виолончели «Случайная история» / Case story (1937)
 танцевальная сцена для фортепиано, барабанов и виолончели «Отклонение» / Trend (1937)
 танцевальная сцена для фортепиано / Pilgrim's progress (1938)

Награды 
 1924 — премия Кулидж (кантата «Беспощадная красавица»)

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 460 — ISBN 5-85270-033-9
 Goldman R., The music of Wallingford Riegger, «Musical Quarterly», 1950, v. 36, p. 39-61.
 Composers since 1900. N. Y., 1969, p. 464-68.
 Hitchcock H. W., Music in the United States. A historical introduction. N. Y., 1974, p. 187, 223.

Ссылки 
 

Выпускники Джульярдской школы
Преподаватели Университета Дрейка
Преподаватели Итакского колледжа